Acamptopoeum är ett släkte av bin. Acamptopoeum ingår i familjen grävbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Noter

Externa länkar 

Grävbin
Acamptopoeum